Julia Faure peut désigner :

 Julia Faure (1977-), actrice française ;
 Julia Faure (1986-), entrepreneuse, défend une filière française de vêtements éthiques et écologiques